Anyi (volk), een Afrikaans volk aan beide zijden van de grens tussen Ivoorkust en Ghana
 Anyi (taal), de taal van dit volk
 Anyi (provincie), in China